Lindbom ist der Nachname folgender Personen:

 Carl Lindbom (* 1991), finnischer Basketballspieler
 Hans Lindbom (* 1953), schwedischer Fußballspieler